Михаи́л Га́лкин:
 Галкин, Михаил Васильевич (1909—1944) — Герой Советского Союза.
 Галкин, Михаил Владимирович (литературный псевдоним Горев; 1885—1948) — священник Спасо-Колтовского храма в Петрограде, духовный писатель и проповедник; с 1918 года активный деятель атеистической пропаганды и антирелигиозный писатель, заместитель редактора газеты «Безбожник».
 Галкин, Михаил Петрович (1917—1942) — Герой Советского Союза.
 Галкин, Михаил Сергеевич (1866—1920) — генерал-майор Русской императорской армии, участник Белого движения.